Лос Дулсес Номбрес има више значења:

 Лос Дулсес Номбрес, Гутијерез Барба, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Дулсес Номбрес (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику